Jean Broye ist der Name folgender Personen:

* Jean Broye (Staatsrat) (1797–1870), Schweizer Politiker
 Jean Broye (1828–1899), Schweizer Jurist und Richter, siehe Johann Broye